Белая скала, или Белая Скала:

Населённый пункт
 Белая Скала — село в Белогорском районе (Крым).

Гора
 Белая скала — скала в Крыму.
 Белая скала — региональный ландшафтный парк (ландшафтный природный парк регионального значения) в Крыму.
 Белая скала — геологический памятник природы регионального значения в Пермском крае.
  — высшая точка (780 м) хребта в Таконических горах.

См. также 
 Уайт-Рок () — англоязычный топоним.